Csehország
 Rychnov na Moravě, település a Svitavyi járásban
 Rychnov nad Kněžnou, település a Rychnov nad Kněžnou-i járásban
 Rychnov u Jablonce nad Nisou, település a Jablonec nad Nisou-i járásban
 Dolní Rychnov, település a Sokolovi járásban
 Nový Rychnov, település a Pelhřimovi járásban
 Rychnov, Krouna településrésze a Chrudimi járásban
 Rychnov, Verneřice településrésze a Děčíni járásban
 Rychnov nad Malší, Dolní Dvořiště településrésze a Český Krumlov-i járásban
 Rychnov u Nových Hradů, Horní Stropnice településrésze a České Budějovice-i járásban